Натуральне число 607
 607 рік до нашої ери
 607 рік нашої ери